

Geografia

Niemcy 
 Dörfle – dzielnica gminy Biberach, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau

Zobacz też 
 Dörfel
 Dörfl